Tong kan syfta på:

 Tong (organisation) – en kinesisk organisation

Geografi

Kirgizistan 

 Tong (vattendrag), Ysyk-Köl, 
 Tong, Kirgizistan – distrikt i Ysyk-Köl,

Storbritannien 

 Aird Tong, ort, Skottland, Eilean Siar, 
 Tong, Shropshire – distrikt i England, Shropshire, 
 Tong, West Yorkshire – en ort i West Yorkshire, England
 Tong, Lewis – en ort på Lewis, Skottland

Togo 

 Tong (periodiskt vattendrag),